Stolten ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Stolten (* 1958), deutscher Metallurg
 Inge Stolten (1921–1993), deutsche Schauspielerin, Schriftstellerin, Journalistin und Politikerin
 Otto Stolten (1853–1928), deutscher Politiker der SPD und erster Sozialdemokrat in der Hamburgischen Bürgerschaft